Rosa 'Griseldis' — сорт роз, относится к классу Розы Бурбонские и их клаймеры. 

Используется в качестве декоративного садового растения.

Биологическое описание 

Высота куста до 400 см.

Цветки крупные, махровые, плоские, розовые с ярким центром. В соцветиях от 1 до 6 цветков.

Аромат отсутствует.

Лепестков 26—40.

Цветение непрерывное.

Происхождение 
Один из предполагаемых вариантов по данным сайта Helpmefind.com:

По другим данным сорт создан в результате скрещивания розы собачьей с другими видами.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 2b—8b.

Сорт отличается высокой выносливостью и энергичным ростом.

Цветение с начала июня до конца июля. Сорт устойчив к грибковым заболеваниям.

Болезни и вредители

Примечания 

Griseldis